Жюль Ведрін (1881–1919) — французький льотчик, один з піонерів авіації.
 Юбер Ведрін (1947) — французький політик і дипломат.
Прізвища